Teilhet ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Teilhet (Ariège) im Département Ariège
 Teilhet (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme